

Se även 
 Lista över USA:s delstater efter folkmängd
 Lista över USA:s delstater efter befolkningstäthet

Källor 
 Delstatsstatistik, United States Census Bureau

USA:s delstater efter storlek
Delstater, storlek